Chienne de vie est le nom de :
 Chienne de vie, une comédie de Mel Brooks réalisée en 1991 ;
 Chienne de vie, le  de la saison 3 de la série télévisée Les Simpson ;
 Chienne de vie, un téléfilm de Bernard Uzan réalisé en 1996 ;
 Chienne de vie !, un téléfilm de George Trumbull Miller réalisé en 1998.